Tommy Svensson est un nom porté par :

 Tommy Svensson (1945-), footballeur et entraîneur de football suédois.
 Tommy Svensson (1955-), footballeur suédois.

Voir aussi